Аномальная жара в России — природные стихийные бедствия, связанные с установлением на значительной части территории России повышенных температур в весенне-летний период. В истории современной России наблюдались 10 раз:
 Аномальная жара в России (1995 год) — Поволжье.
 Аномальная жара в России (1997 год) — Практически вся территория России, а также страны СНГ, Монголия и Северо-восточный Китай.
 Аномальная жара в России (1998 год) — Практически вся территория России, а также страны СНГ.
 Аномальная жара в России (2004 год) — Южная Сибирь, практически вся территория Западно-Сибирской равнины, юго-восток Урала, а также Монголия и северный Казахстан.
 Аномальная жара в России (2010 год) — Европейская территория России и Восточная Сибирь, а также Украина, Белоруссия, часть Прибалтики, Западный Казахстан.
 Аномальная жара в России (2015 год) — Южные регионы России, особенно Поволжье и Сибирь, а также Казахстан и Украина.
 Аномальная жара в России (2017 год) — Юг Красноярского края, Хакасия, Кемеровская и Томская области.
 Аномальная жара в России (2018 год) — Северная часть ЕТР (Мурманская область и Карелия), Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, Калининградская, Псковская и Ленинградская области, большая часть Восточной Сибири, а также Прибалтика, Украина, Белоруссия и западный Казахстан.
 Аномальная жара в России (2020 год) — Южные регионы России, весь Урал, Омская область, Поволжье, Вятка, Черноземье, Якутия, Коми.
 Аномальная жара в России (2021 год) — Практически вся Европейская часть России (ЕТР), Якутия, Приамурье, Приморье, а также Западный Казахстан, Туркменистан, Армения, Украина и Беларусь.

Мнения специалистов:
 Начальник центра наблюдения Алтайского гидрометцентра Б. А. Леконцев считает, что температурно-влажностный режим указанных годов вовсе не аномалия, а просто формирование нового климата.

Примечания